Il singolare  del Movistar Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Fernando González era il detentore del titolo e ha battuto in finale José Acasuso 6-1 6-3.

Teste di serie

 Fernando González (campione)
 Tommy Robredo (semifinali)
 Albert Montañés (secondo turno)
 José Acasuso (finale)

 Juan Mónaco (quarti) 
 Eduardo Schwank (primo turno) 
 Agustín Calleri (secondo turno) 
 Óscar Hernández (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Movistar Open 2009
ATP World Tour 2009